Internet — na forma curta
 NET (empresa) — empresa de telecomunicações brasileira
 NET Cidade — canais locais oferecidos pelo serviço de televisão por assinatura da NET
 .net — domínio de topo internacional
 Neite — deus do antigo Egito
 Microsoft .NET — tecnologia de programação criada pela Microsoft
 National Educational Television — rede pública de televisão norte-americana que antecedeu a PBS
 Transportador de noradrenalina (NET)
 TV Asahi — anteriormente conhecida como Nihon Educational Television (NET)

Desambiguações de comunicações
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de televisão
Desambiguações de siglas